Interesse steht für:

 Interesse (Psychologie)
 Interesse (Politikwissenschaft)
 Öffentliches Interesse, insbesondere im öffentlichen Recht und in der Verwaltung
 Besonderes öffentliches Interesse, ein spezieller Verfolgungsgrund im deutschen Strafrecht
 positives Interesse seitens des Gläubigers im Privatrecht, siehe Erfüllungsinteresse
 negatives Interesse beider Seiten über die Gültigkeit eines Vertrags im Privatrecht, siehe Vertrauensinteresse

Siehe auch: